Le spie (Background to Danger) – film statunitense del 1943 diretto da Raoul Walsh
Le spie – film italo-francese del 1957 diretto da Henri-Georges Clouzot
Le spie (I Spy) – film statunitense del 2002 diretto da Betty Thomas
Le spie (I Spy) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1965 al 1968